Чероки Брайан Паркс (; род. 11 октября 1972, Хантингтон-Бич, Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, который провёл 10 сезонов в НБА. В сезоне 1991/1992 годов он стал чемпионом NCAA в составе студенческой команды «Дьюк Блю Девилз». Завершил карьеру в 2003 году, однако в 2011 году принял решение о её возобновлении. Имеет троих детей, встречается с Кристиной Мендосой.

Биография 
Чероки Паркс сыграл свою последнюю игру в НБА за «Голден Стэйт Уорриорз» 17 декабря 2003 года. В среднем он набирал 4,4 очка и 3,6 подбора. Именно он проложил дорогу для больших белых парней с татуировками вроде Криса Андерсена или Роберта Свифта. Также носил защитную маску на лице во время своего выступления за «Миннесоту Тимбервулвз». Заработал более 10 млн долларов за карьеру. В августе 2011 года 38-летний Паркс подписал контракт с клубом «Обена», выступавшем в четвёртом французском дивизионе, в котором отыграл два сезона.

Интересные факты 

 Получил имя Чероки в честь прабабушки, чистокровной индианки из племени чероки.
 Любит серфинг, боулинг, бейсбол, американский футбол и соккер.
 Его первой работой была работа в видео-магазине, его любимый актёр Харрисон Форд, любимые фильмы «Игры патриотов» и «Беглец».
 Любимые блюда — курица, приготовленная его мамой, а также пельмени.
 Мечтает съездить в Египет и посмотреть пирамиды.

Ссылки 
 TheDraftReview.com — Parks’s NBA Draft History 
 Профиль на сайте НБА
 Статистика выступлений в НБА 
 Статистика выступлений за Дьюк Блю Девилз 

Баскетболисты США
Игроки «Дьюк Блю Девилз» (баскетбол)
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Ванкувер Гриззлис»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»